

Geografia 
 Mota – isola di Vanuatu
 Mota – villaggio della Slovenia
 Mota – centro abitato dell'Etiopia

Persone 
 João Soares da Mota Neto, noto come Mota – calciatore brasiliano
 José Roberto Rodrigues Mota, noto come José Mota – calciatore brasiliano
 José Mota – calciatore portoghese
 José Sánchez Mota – comico e attore spagnolo
 Guillermo Mota – giocatore di baseball dominicano
 Miraildes Maciel Mota, nota come "Formiga" – calciatrice brasiliana
 Sérgio Mota – calciatore brasiliano
 Bernardo Mota – tennista portoghese
 Valdemar Mota – calciatore portoghese
 Rosa Mota – maratoneta portoghese
 Ion Moța – politico rumeno
 Jean Mota – calciatore brasiliano
 Antonio Mota – calciatore messicano
 Salvador Mota – calciatore messicano
 Daniel da Mota – calciatore lussemburghese
 Ailton Pedro Mota Pereira, noto come "Ailton" – calciatore portoghese
 Paulo Sérgio Mota – calciatore portoghese
 Omahyra Mota – modella dominicana
 Kimberly Castillo Mota – modella dominicana
 Carlos Mota Pinto – politico portoghese

Zoologia 
Mota – genere di farfalle della famiglia Lycaenidae

Altro 
 Manfred Mota – personaggio DC Comics